Кратер Гамильтон () — крупный ударный кратер у юго-восточного лимба видимой стороны Луны. Название присвоено в честь ирландского математика, механика-теоретика, физика-теоретика Уильяма Роуэна Гамильтона (1805—1865) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1964 г. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Окен на западе; кратеры Марин и Харлан на северо-западе; кратер Абель на севере; кратер Гам на северо-востоке; кратер Дженнер на востоке и кратер Лио на юге. На востоке от кратера Гамильтон располагается Море Восточное. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 57,5 км, глубина 2,81 км.

Форма кратера близка к циркулярной с некоторым отклонением от неё в северной части. Кромка вала четко очерчена и практически не разрушена. Внутренний склон вала имеет террасовидную структуру, особенно ярко выраженную в западной части. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 1180 м, Объем кратера составляет приблизительно 2700 км³. Дно чаши кратера неровное, за исключением юго-восточной части. В чаше кратера имеются два центральных пика, которые несколько смещены к северу от центра. Кратер является ярким в радарном диапазоне 70 см. Вследствие расположения у юго-восточного лимба форма кратера значительно искажена при наблюдениях с Земли, сами же условия наблюдения зависят от либрации Луны, периодически кратер недоступен для наблюдения.

Кратер Гамильтон лежит внутри останков более крупного древнего кратера не имеющего собственного названия, находясь в северо-западной части его чаши. На юге от кратера Гамильтон находится безымянный концентрический кратер.

До своего переименования в 1964 г. кратер Гамильтон именовался сателлитным кратером Марин K.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны
Объекты, названные в честь Уильяма Роуэна Гамильтона